Henry Taylor, attore statunitense
 Henry Taylor, pilota automobilistico britannico
 Henry Taylor, nuotatore britannico
 Henry Taylor, scrittore britannico